St. Georg-Stollen ist der Name folgender geografischen Objekte:

 St. Georg-Stollen, Grubenbau im Erzgebirge, Johanngeorgenstadt, Sachsen, siehe St.-Georg-Stolln
 St. Georg-Stollen (Fichtelgebirge), Silbermine im Gsteinigt bei Arzberg, Bayern 
 St. Georg-Stollen (Schwarzwald), Fluorit- und Barytmine bei Aitern, Baden-Württemberg 
 St. Georgen-Erbstolln, Steinkohlezeche in Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Tiefer Georg-Stollen, Silbermine bei Sankt Andreasberg im Harz, Niedersachsen